Беляевский — русская фамилия, и топоним:

Фамилия 
 
 Беляевский, Василий Николаевич (1891—1940) — подъесаул 1-го Запорожского казачьего полка, герой Первой мировой войны, первопоходник.
 
 Беляевский, Пётр Леонтьевич — Георгиевский кавалер; подъесаул; 7 января 1916 (посмертно).
 Беляевский, Николай Андреевич (1913—1978) — советский геолог.
 Беляевский, Станислав Дмитриевич (род. 1973) — российский артист балета, педагог.

Топоним 
 Беляевский — хутор в Краснодарском крае.

См. также 
 Беляевский район